Kanzaki steht für:

 Kanzaki, eine kreisfreie Stadt in der japanischen Präfektur Saga
 Kanzaki (Hyōgo), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Kanzaki-gun (Hyōgo), einen Landkreis (gun) der japanischen Präfektur Hyōgo
 Kanzaki-gun (Shiga), einen Landkreis der japanischen Präfektur Shiga
 Kanzaki-gun (Saga), einen Landkreis der japanischen Präfektur Hyōgo

Kanzaki ist der Familienname folgender Personen:

 Daisuke Kanzaki (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Masaomi Kanzaki (* 1964), japanischer Mangaka
 Noriyuki Kanzaki (* 1982), japanischer Eiskunstläufer
 Takenori Kanzaki (* 1943), japanischer Politiker